Houston steht für:
 Houston (Familienname), Namensträger siehe dort
 Houston (Film), Film von Bastian Günther
 USS Houston (CA-30), US-amerikanisches Kriegsschiff
 USS Houston (SSN-713), US-amerikanisches Atom-U-Boot
 (3031) Houston, Asteroid des inneren Hauptgürtels.

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Houston (Alabama)
 Houston (Alaska)
 Houston (Arkansas)
 Houston (Delaware)
 Houston (Illinois)
 Houston (Kentucky)
 Houston (Minnesota)
 Houston (Mississippi)
 Houston (Missouri)
 Houston (Nebraska)
 Houston (Ohio)
 Houston (Pennsylvania)
 Houston (Texas), viertgrößte Stadt der Vereinigten Staaten
 Houston (Breathitt County, Kentucky)
 Houston (Fort Bend County, Texas).

Verwaltungseinheiten in den Vereinigten Staaten:
 Houston County (Alabama)
 Houston County (Georgia)
 Houston County (Minnesota)
 Houston County (Tennessee)
 Houston County (Texas).

Geografie, weiteres:
 Houston (British Columbia), eine Stadt im Regional District of Bulkley-Nechako, Kanada
 Houston (Renfrewshire), eine Ortschaft in der schottischen Council Area Renfrewshire
 Houston-Gletscher, Gletscher im Palmerland, Antarktika
 Houston Street in Manhattan, New York City (trennt die Viertel SoHo und NoHo).

Personen, Vornamen:
 Christopher Houston Carson, US-amerikanischer Pionier und General, siehe Kit Carson
 Houston (Pornodarstellerin), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Houston Stewart Chamberlain, deutsch-englischer Schriftsteller / Kulturphilosoph
 Houston (Sänger), US-amerikanischer R&B-Sänger

Siehe auch:

 Houston Township
 Houstoun
 Huston
 Euston.